Мороз, Виктор:
 
 Мороз, Виктор (род. 1980) — латышский футболист.